

Cinema 
 Pura sangre – film del 1982 diretto da Luis Ospina
 Pura sangre – film del 2006 diretto da Leo Ricciardi
 Purasangre – film del 2016 diretto da Noé Santillán-López

Musica 
 Pura sangre – album dei Bronco del 1993
 Pura sangre – album dei Burning del 2013
 Pura sangre – album video di Andrés Calamaro del 2014

Televisione 
 Pura sangre – telenovela venezuelana del 1994
 Purasangre – telenovela cilena del 2002
 Pura sangre – telenovela colombiana del 2007